Eiréné, a béke istennője a görög mitológiában.
 Eiréné, I. Ptolemaiosz és Thaisz leánya
 Eiréné, VIII. Ptolemaiosz harmadik felesége
Eiréné, bizánci császárnő